Aurelia är ett släkte av maneter som beskrevs av Péron och Charles Alexandre Lesueur 1810. Enligt Catalogue of Life ingår Aurelia i familjen Ulmaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skivmaneter